Сегунда 1993/1994 () — 63-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 4 сентября 1993 года и закончился 15 мая 1994 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи 
За право играть в сезоне 1994/1995 в Примере проводились стыковые матчи между командами занявшим 17-е и 18-е места в сезоне 1993/1994 и клубами, занявшими 3-е и 4-е места в Сегунде.

Райо Вальекано — Компостела

Толедо — Вальядолид

Ссылки 
 Сегунда 1993/94 на lfp.es 

1993/1994
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1993 году
Спорт в Испании в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994